AVP puede referirse a:
 Alien vs. Predator, película de ciencia ficción de 2004 dirigida por Paul W. S. Anderson.
 Aliens vs. Predator, franquicia de videojuegos.
 Aliens versus Predator (videojuego), videojuego de ciencia ficción de disparos en primera persona, lanzado en 1999.
 Arginina vasopresina, otro nombre de la hormona antidiurética.
 Asociación de Vóleibol Profesional, de Estados Unidos.
 Partido del Pueblo Arubano (Arubaanse Volkspartij).
 Avon Products, Inc. (código NYSE: AVP)
 Acuerdo de Vida en Pareja, estatuto jurídico conferido en Chile como unión civil.

Siglas